Pracchia ima više značenja:
 Pracchia, Pistoia
 Pracchia, Terni